Kun ét skib i den danske Marine har haft navnet Gorm. Navnet henviser formentlig til Gorm den Gamle.

 Panserbatteriet Gorm: Søsat 1870 og i tjeneste 1871 til 1912.

Civile skibe:
 Dampskibet Gorm: Bygget i Renfrew i Skotland 1889. Tilhørte rederiet Gorm. 
 Dampskibet Gorm. Bygget i Oslo 1916. Tilhørte Det Forenede Dampskibs-Selskab. Minesprængt ved Zeebrugge 13. maj 1940.
 Bugserbåden Gorm. Bygget i Svendborg 1938. Tilhørte Det Forenede Bugserselskab. 
 Vagtskibet Gorm. Bygget i Nakskov og leveret 1945 som redningsskibet Vestkysten. Udgået i 1980'erne. Derefter omdøbt til Gorm og aktivt til 1994. Bevaret som Alba II.
 Bugserbåden Gorm: Bygget i Alphen i Holland i 1962 for Svitzer.

Noter 

Indeks over skibsnavne